

Toponyme 

 Idles,  commune de la wilaya de Tamanrasset en Algérie.

Musique 
 Idles, groupe de punk rock anglais.